

Diritto 
 Colletta – tipo di diritto feudale

Geografia
Colletta delle Salse – valico alpino ligure
Colletta di Cumiana – valico alpino piemontese
Colletta – frazione di Castelbianco, in provincia di Savona

Persone 
Angelo Colletta – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Franco Colletta – poeta italiano
Pietro Colletta – militare e storico italiano
Vince Colletta – fumettista statunitense di origini italiane

Altro
 Colletta – raccolta di offerte tra più persone, in genere a scopo di beneficenza
 Colletta – preghiera liturgica della Messa cattolica e della liturgia anglicana
Parco Colletta – parco di Torino
Villa Colletta – villa di Firenze

Altri progetti